Genki Haraguchi (原口 元気), né le  à Kumagaya (préfecture de Saitama), est un footballeur international japonais évoluant au poste d'ailier ou de milieu offensif au VfB Stuttgart.

Biographie 
Haraguchi fait sa première apparition avec Urawa à l'âge de 17 ans dans un match de Coupe de l'Empereur en 2008 contre Nagoya Grampus Eight. Il apparait plus régulièrement lors des saisons 2009 et 2010.

Pour la saison 2011, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, il change de statut et devient un titulaire. Son bon début de saison est récompensé en  par une sélection en équipe nationale U-22.

Prêté en  au Fortuna Düsseldorf par le Hertha Berlin, Genki Haraguchi est transféré au Hanovre 96 le . Il y signe un contrat de trois ans jusqu'au  pour un transfert estimé à 4 millions d'euros.

En fin de contrat avec le Hertha Berlin, il signe au FC Union Berlin le .

Le , Haraguchi signe pour un an et demi au VfB Stuttgart.

Statistiques détaillées

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international japonais
Joueur des Urawa Red Diamonds
Joueur du Hertha Berlin
Joueur du Fortuna Düsseldorf
Joueur du Hanovre 96
Joueur du 1. FC Union Berlin
Joueur du VfB Stuttgart
Naissance en mai 1991
Naissance à Kumagaya